Мајран има више значења:

 Мајран (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мајран (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику